Zuort steht für:

 Zuort, eine Fraktion der Gemeinde Sent im Unterengadiner Val Sinestra
 Piz Zuort, einen Gipfel in den Unterengadiner Dolomiten
 Val Zuort, ein kleines, steiles Nebental des Unterengadins